Halvorson ist der Familienname folgender Personen:

 Debbie Halvorson (* 1958), US-amerikanische Politikerin
 Gary Halvorson, US-amerikanischer Regisseur
 Kittel Halvorson (1846–1936), US-amerikanischer Politiker
 Mary Halvorson (* 1980), US-amerikanische Gitarristin
Robert A. Halvorson (* 1952), US-amerikanischer Bauingenieur

Siehe auch:

 Halvorsen